Italiano Vero, född 27 juni 2018, är en fransk varmblodig travhäst som tränas av sin ägare Philippe Allaire och körs av David Thomain.

Italiano Vero började tävla i september 2020 och inledde med två raka galopper och tog därefter sin första seger i tredje starten. Han har till januari 2023 sprungit in 907 150 euro på 30 starter, varav 13 segrar och 4 andraplatser samt 5 tredjeplats. Karriärens hittills största segrar har kommit i Prix Albert-Viel (2021) och Critérium des 4 ans (2022).

Italiano Vero har även segrat i Prix Emmanuel Margouty (2020), Prix Paul Karle (2021), Prix Paul-Viel (2021), Prix Victor Régis (2021), Prix Jacques de Vaulogé (2021) och Prix Gaston Brunet (2022) samt kommit på andraplats i Critérium des Jeunes (2021), Prix Kalmia (2021), Prix de l'Étoile (2021), Prix Abel Bassigny (2021), Prix de Bretagne (2022) och Prix Octave Douesnel (2022) samt på tredjeplats i Prix Éphrem Houel (2022), Prix de Sélection (2022), Prix de Milan (2022), Prix de Geneve (2022), Prix Phaeton (2022) och Prix d'Amérique (2023).

Karriär

Tiden som unghäst 
Han kom tvåa i det första stora målet för säsongen Critérium des Jeunes som är det tidiga treåringskriterium där han kom på andraplats bakom In the Money. Efter den snöpliga förlusten i Critérium des Jeunes segrade han i Prix Paul Karle där han vann på ett övertygande sätt. I nästa start kom dock nästa förlust och det var i loppet Prix Kalmia där han kom på andraplats. Efter dessa starter hade han kvalivicerat sig till finalen av det som Fransk Travsport kallar Summer Races, där finalloppet går under namnet Prix Albert-Viel. Med vinsten i Prix Albert-Viel så tog Italiano Vero sin första seger i ett Grupp 1-lopp. I sin nästa start för säsongen efter storvinsten i Prix Albert-Viel blev i Prix Piérre Plazen där han galopperar bort sina chanser tidigt, loppets vinnare blev istället stallkamraten Callmethebreeze. Nästa start blev i Grupp 2-loppet Prix Victor Régis som han vann tillsynes enkelt.

I karriärens sextonde start var det dags för bevis då han för första gången skulle möta de äldre hästarna i Prix de l'Étoile som är öppet för 3-5 åriga hästar. I loppet slutar han på andraplats bakom vinnande Ganay de Banville körd av Jean-Michel Bazire och därmed kom karriärens tredje förlust i ett felfritt lopp där han ej galopperat.

Stamtavla

Referenser 
Noter

Hästar födda 2018
Franska travhästar